Го́лдфилд, Го́лдфилдс (, ) — англоязычный топоним.

Топонимы 
Характерен для мест, где ведётся или велась золотодобыча.
США
  — город в Айове.
  — поселение в Колорадо.
  — поселение в Неваде.
Прочие страны
  — регион в Виктории (Австралия).
Составные топонимы
 Голдфилдс-Эсперанс — округ в Западной Австралии.
  — городок в Индии.

Компании 
  — ганская компания по добыче золота, существовавшая с 1897 по 2004 год.
  — британская компания по добыче золота, существовавшая с 1887 по 1988 год.
  — канадская компания по добыче и обработке золота, серебра и меди, существующая с 2000 года.
 Gold Fields — южноафриканская компания по добыче золота, существующая с 1998 года.
  — эстонская компания по добыче горючих сланцев, существовавшая с 1930 по 1940 год.

См. также 
 Золотое Поле — село в Крыму
  — род растений из семейства астровых, в англоязычной ботанике также известный как «Золотые поля».